Denée kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Denée (ort i Belgien), Vallonien, Province de Namur,

Frankrike 

 Denée, Maine-et-Loire, kommun i departementet Maine-et-Loire, 

Robotskapade Belgienförgreningar